Петтингер — фамилия. Известные носители:

 Петтингер, Мэтт (род. 1980) — профессиональный канадский хоккеист.
 Петтингер, Рози (род. 1933) — фигуристка из Германии, двукратная чемпионка Германии 1955 и 1956 годов в женском одиночном катании, участница Олимпиады 1956 года.